Шушталеп — посёлок в Кемеровской области России. В административном отношении является частью города Калтан.

География 
Шушталеп расположен на реке Кондома и железнодорожной линии Новокузнецк — Таштагол, в 343 км от Кемерово и в 5 км к югу от Осинников. Автомобильная дорога Осинники — Шушталеп — Калтан — Сарбала — Малиновка — Мундыбаш — Таштагол — Горно-Алтайск соединяет Западную Сибирь с Горным Алтаем, Монголией и Китаем.

Через посёлок протекает небольшая речка Шушталепка, берущая начало в горной тайге и бурно разливающаяся во время таяния снега, являющаяся правым притоком Кондомы. Часть посёлка, расположенная в долине реки Кондома, ежегодно подвергается наводнениям. Через Кондому переброшен пешеходный мост в деревню Фёдоровка Новокузнецкого района на левом берегу реки.

Население 
Русские, шорцы. По состоянию на 2016 год население административного участка 5 составляет 2000 человек.

Экономика 
Через посёлок проходит шоссейная автомобильная дорога с твёрдым покрытием, обеспечивающая автобусное сообщение посёлка с близлежащими населёнными пунктами и шахтами. По имени посёлка названа шахта «Шушталепская», расположенная в Малышевом Логе. Население посёлка работает на шахтах и предприятиях близлежащих городов: на Южно-Кузбасской ГРЭС, угольном разрезе «Калтанский». Имеется остановочный пункт Шушталеп на Южно-Кузбасской ветке ЗСЖД.

История 
Возник на месте шорского улуса примерно в 1800—1806 гг. в период колонизации Сибири. В то время шорцы, народ тюркского происхождения, жили при патриархально-родовых отношениях. Однако ещё до прихода русских они прослыли кузнецами, добывали руду и плавили железо в VI веке. Русские же в основном интересовались соболем.

Большое влияние на развитие края оказали геологические находки, а также акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз), перед которым в 1912 году царским правительством была поставлена задача развития угольной промышленности, строительства металлургического завода и коксохимического производства. Выбор пал на Шушталепскую площадку и работы начались, но первая мировая война, а за ней революция в России, сорвали эти планы.

С 1924 по 1961 являлся центром Шушталепского сельсовета Кузедеевского района, с 1961 по 1987 в составе Осинниковского горсовета, с 1987 в составе Осинниковского района, с 1993 в составе Калтанского горсовета.

Улицы 

 Береговая
 Железнодорожная
 Знаменка
 Карла Маркса
 Максима Горького
 Минина

 Минская
 Набережная
 Омская
 Пионерская
 Победы
 Пожарского

 Почтовая
 Репина
 Славы
 Солнечная
 Стахановская
 Тепличная
 Центральная
 Шота Руставели

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации города Калтан 
 История Шушталепской школы 
 Фотографии Шушталепа в Panoramio
 Фотографии Шушталепа в Panoramio

Районы Калтана
Исчезнувшие населённые пункты Кемеровской области